Помутнение:

 «Помутнение» — поздний роман американского писателя-фантаста Филипа Дика.
 «Помутнение» — американский анимационно-игровой полнометражный художественный фильм Ричарда Линклейтера.
 «Помутнение разума» — американский кинофильм 1992 года, снятый режиссёром Стивом Барнеттом.